Simeth ist der Familienname folgender Personen:

 André Simeth, Schweizer Boxer im Leichtgewicht
 Joseph Simeth (1843–1908), deutscher Unternehmer, Brauer und Mälzer

Simeth steht für

 Simeth-Brauerei, von 1856 bis 1906 ehemalige Brauerei in Runding/Bayern